Никола́евы — дворянский род Российской империи, внебрачное потомство великого князя Николая Николаевича (Старшего).

Генеалогически старшее потомство всех Голштейн-Готторпов, в котором есть мужчины младше 55 лет.

История рода 

Фамилия «Николаевы» была дана пятерым детям великого князя Николая Николаевича и балерины Екатерины Гавриловны Числовой (1846—1889) в 1883 году вместе с дворянскими правами:
 Ольге, (1868—1950)
 Владимиру (1873—1942)
 Екатерине (1874—1940)
 Николаю (1875−1902)
 Галине (1877—1878)
Александр II, узнав, что у Николая Николаевича есть внебрачные дети, не придал этому большого значения, но советовал великому князю быть осмотрительнее.

В 1919 году семья Владимира, Ольга и Екатерина эмигрировали сначала в Югославию, а затем (за исключением Екатерины) во Францию. В России осталась дочь Владимира Галина (1897—1971)

В настоящее время все представители рода проживают во Франции (потомки Владимира и, в основном, Павла Владимировичей) и Канаде (семья Георгия Павловича).

Потомки Галины (замужем Николаева-Гатовская) живут в России в Москве.

Родословное древо

Ссылки 
 Родословие Николаевых (на французском языке) 
 Родословие Николаевых (на русском языке) 

Внебрачное потомство Романовых